В Соединённых Штатах Америки насчитывается 10 округов с названием Логан ():* округ Логан — штат Арканзас
 округ Логан — штат Западная Виргиния
 округ Логан — штат Иллинойс
 округ Логан — штат Канзас
 округ Логан — штат Кентукки
 округ Логан — штат Колорадо
 округ Логан — штат Небраска
 округ Логан — штат Огайо
 округ Логан — штат Оклахома
 округ Логан — штат Северная Дакота Расформированы 
 округ Логан — округ, существовавший в штате Айдахо в 1889—1895 годы